Miejscowości w Polsce: 
 Zaścianki – wieś w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski 
 Zaścianki – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Supraśl 
 Zaścianki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Młynary

 Zaścianki k. Bogusz, Zaścianki k. Kurowszczyzny – kolonie w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka
Miejscowości na Białorusi

 Zaścianki  – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Iża.

Zobacz też 
 Zaścianek